XX чемпионат Азии по лёгкой атлетике проходил в индийском городе Пуна с 3 июля по 7 июля 2013 года. В нём приняло участие 522 спортсмена из 42 стран мира. На турнире было разыграно 42 комплекта наград.

Участники 

  (5)
  (20)
  (5)
  (2)
  (2)
  (43)
  (17)
  (16)
  (101)
  (4)
  (20)
  (5)
  (51)
  (1)

  (24)
  (6)
  (5)
  (2)
  (4)
  (5)
  (7)
  (5)
  (2)
  (4)
  (3)
  (5)
  (5)
  (1)

  (14)
  (17)
  (14)
  (4)
  (18)
  (18)
  (3)
  (3)
  (22)
  (3)
  (5)
  (19)
  (8)
  (5)

Медалисты

Мужчины

Женщины

Распределение наград 
Легенда

Ссылки 
 Официальный сайт

2013
лёгкая атлетика
лёгкая атлетика
лёгкая атлетика
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Индии
Международные спортивные соревнования в Пуне
2013 год в лёгкой атлетике
Июль 2013 года